Zlatar je lahko:
 zlatar, obrtnik
 Zlatar-Bistrica (Hrvaška)
 Zlatar, Hrvaška (Hrvaška)